El término temblor puede hacer referencia:

en las ciencias de la salud, a un temblor, un movimiento oscilante, rítmico e involuntario de cualquier parte del cuerpo, especialmente frecuente en las manos;
en las ciencias de la tierra, a un terremoto o sismo o seísmo, un temblor de tierra, o movimiento telúrico.